

Quadro de medalhas

Ligações externas

Universíada de Verão de 1987
1987 no atletismo